Wolter Heukels, verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Utrecht
 Jan Wikkerink, verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Aalten
 Jan Curré, Nederlands artiest
 Ome Jan (Willeke Alberti), een single van de Nederlandse zangeres Willeke Alberti
 Ome Jan is ook een eufemisme voor de Lommerd

Verzetsnaam